Morgenthau puede referirse a:

Hans Morgenthau, teórico de las relaciones internacionales, perteneciente a la escuela realista (1904 - 1980).

Henry Morgenthau (hijo), político estadounidense (1891 - 1967).

Henry Morgenthau (padre), diplomático estadounidense (1856 - 1946).